

Міколайовиці — село в гміні Легницьке Поле Легницького повіту Нижньосілезького воєводства;
 Міколайовиці — село в гміні Вешхославиці Тарновського повіту Малопольського воєводства.